Abierto de Chile se puede referir a los siguientes eventos deportivos:
 Abierto de Chile, torneo ATP desarrollado en Chile desde 1976.
 Abierto de Chile, torneo de golf disputado en Chile desde 1927.